Mimo ledního hokeje existují i jiné kolektivní sporty, ve kterých hráči používají hokejku, někdy nazývanou v daném sportu hůl. Ve světě se setkáme obecně s názvem hokej (hockey) pro pozemní hokej, v Česku se termín hokej používá primárně pro hokej lední. Hokejkou (holí) se odpaluje puk nebo míček (může být i kroužek) ze země, na rozdíl od pálky (rakety), kterou se odpaluje ze vzduchu.

Sporty 
Seznam sportů s hokejkami, Mezinárodní organizace a hlavní turnaje, vznik a současná perioda turnajů.
 Lední hokej
 IIHF – International Ice Hockey Federation (Mezinárodní hokejová federace)
 Lední hokej na olympijských hrách od roku 1920 (à 4 roky)
 Mistrovství světa v ledním hokeji od roku 1920 (à 1 rok)
Lední hokej žen na olympijských hrách od roku 1998 (à 4 roky)  
 Mistrovství světa v ledním hokeji žen od roku 1990 (à 1 rok)
 Pozemní hokej
 FIH – International Hockey Federation (Mezinárodní federace pozemního hokeje)
 Pozemní hokej na letních olympijských hrách od roku 1908 (à 4 roky)
 Mistrovství světa v pozemním hokeji mužů – venkovní od roku 1971 (à 4 roky)
 Mistrovství světa v pozemním hokeji mužů – halové od roku 2003 (à 4 roky)
 Pozemní hokej na letních olympijských hrách - ženy od roku 1980 (à 4 roky)
 Mistrovství světa v pozemním hokeji žen – venkovní od roku 1974 (à 4 roky)
 Mistrovství světa v pozemním hokeji žen – halové od roku 2003 (à 4 roky)
 Florbal
 IFF – International Floorball Federation (Mezinárodní florbalová federace)
 Mistrovství světa ve florbale od roku 1996 (à 2 roky)
Mistrovství světa ve florbale žen od roku 1997 (à 2 roky)
 Hokejbal
 ISBHF – International Street and Ball Hockey Federation (Mezinárodní hokejbalová federace)
 Mistrovství světa v hokejbalu od roku 1996 (à 2 roky)
 Mistrovství světa v hokejbalu žen od roku 2007 (à 2 roky)
 Inline hokej
 IIHF – International Ice Hockey Federation (Mezinárodní hokejová federace)
 Mistrovství světa v inline hokeji – IIHF od roku 1996 (à 1 rok)
 FIRS – International Federation of Roller Sports (Mezinárodní federace kolečkových sportů)
 Mistrovství světa v inline hokeji – FIRS od roku 1995 (à 1 rok)
 Mistrovství světa v inline hokeji žen – FIRS od roku 2002 (à 1 rok)
 Hokej na kolečkových bruslích
 CIRH – International Rink Hockey Committee (Mezinárodní výbor hokeje na kolečkových bruslích) patří pod výše uvedený FIRS
 Hokej na kolečkových bruslích na OH – Pouze roku 1992 jako ukázkový sport
 Mistrovství světa v hokeji na kolečkových bruslích od roku 1936 (à 2 roky)
 Mistrovství světa v hokeji na kolečkových bruslích žen od roku 1992 (à 2 roky)
 Bandy hokej
 FIB – Federation of International Bandy (Mezinárodní federace bandy hokeje)
 Mistrovství světa v bandy hokeji od roku 1957 (à 1 rok)
 Mistrovství světa v bandy hokeji žen od roku 2004 (à 2 roky)
 Podvodní hokej
 CMAS – World Confederation of Underwater Activities (?)
 Mistrovství světa v podvodním hokeji od roku 1980 (à 2 roky)
 Mistrovství světa v podvodním hokeji žen od roku 1984 (à 2 roky)

Tabulka základních charakteristik 
Rozměry, hmotnosti, atd. jsou uvedeny nejobvyklejší. Většinou se tyto hodnoty pohybují v určitém rozmezí.

Tabulka nejlepších umístění 
V tabulce jsou uvedeny nejlepší umístění (pokud více tak první) jednotlivých států ve sportech s hokejkou.

Z tabulky vyplynuly nejúspěšnější státy ve sportech s hokejkou (muži):
1.   6-0-0
2.    5-1-0
3.  5-0-0

Z tabulky vyplynuly nejúspěšnější státy ve sportech s hokejkou (ženy):
1.   5-1-0
2.   4-0-0
3.  3-1-2

Další sporty 
Další sporty neuvedené v předchozích tabulkách. Uveden pouze výběr, existuje velké množství sportů odvozených z již zmíněných sportů s hokejkou (s podobnými pravidly) a mající pouze lokální význam.

 Sledge hokej
 IPC SH – International Paralympic Commité (Mezinárodní paralympijský výbor)
  Sledge hokej na olympijských hrách od roku 1994 (à 4 roky)
  Mistrovství světa ve sledge hokeji od roku 1996 (à 1 rok)
 Základní charakteristiky: na sáňkách, led, puk, paralympijský sport

 Inline skater hokej
 IISHF – International Inline-Skater hockey Federation (Medzinárodní federace inline skater hokeje)
  Pořádá jen ME
 Základní charakteristiky: 40 × 20 m, venkovní, beton, asfalt, parkety, 4+1 hráčů, inline brusle, na rozdíl od Inline hokeje místo puku oranžový plastový míček

 Ringette
 IRF – International Ringette Federation (Mezinárodní federace Ringette)
  Mistrovství světa v Ringette od roku 1990 (à 3 roky)
 Základní charakteristiky: led, brusle, místo puku gumový kroužek, primárně určený pro ženy a juniory

 Broomball
 IFBA – International Federation of Broomball Associations (Medzinárodní federace Broombalových asociací)
  Mistrovství světa v Broomball od roku 1991 (à 2 roky)
 Základní charakteristiky: 5+1 hráčů, led ale bez bruslí, oranžový míček

 Plážový hokej
 Základní charakteristiky: Varianta hokejbalu, písek, bez obuvi, míček, lokální hra z jižní Kalifornie

 Box hokej
 Základní charakteristiky: hrají 2 hráči proti sobě na "hřišti" (bedna 2.5 × 1 m, s asi 10 cm okrajem) s jednou či několika přepážkami s otvory, původně venkovní hra, moderní varianta je určena spíše pro vnitřní prostory

 Unicycle hokej
 Základní charakteristiky: 40 × 20 m, hala, puk, hokejka, hráči jezdí na jednokolce

 Podvodní lední hokej
 Základní charakteristiky: puk lehčí než voda, který se vznáší pod ledem, hráči mají neopreny, ploutve a šnorchly, jedná se o extrémní sport

Individuální sporty 
 Golf
 Minigolf

Odvozené sporty 
 Stolní hokej (v Česku zvaný šprtec, v zahraničí billiard hockey)
 Základní charakteristiky: stolní hra, hráči mají malou hokejku, kterou odpalují malé kolečka představující hráče a puk
 Stolní táhlový hokej
 V Česku hraný často na výrobcích české firmy Chemoplast, v zahraničí (ale i v Česku) na švédských výrobcích firmy Stiga
 Počítačové hry
 Různé typy

Historické sporty 
Sporty s holí a míčkem existovaly již dva tisíce let před naším letopočtem v Persii a jiných zemích.

 Shinty – Předchůdce pozemního hokeje z konce 18. století z Anglie a Skotska o dvanácti hráčích na každé straně.
 Čchuej-wan – Předchůdce golfu ze středověké Číny.